Guillem III de Provença-Avinyó, mort vers el 1037, fou comte i marquès de Provença.
 Guillem III de Provença-Arle, nascut abans de 1013, mort entre 1019 i 1030, fou comte de Provença de 1018 fins a la seva mort.